Cântărețul mexican (titlul original: în ) este o operetă în două acte compusă de Francis Lopez, al cărui libret a fost scris de Raymond Vincy și Félix Gandéra și versuri de Raymond Vincy și Henri Wernert, , premiera având loc la „Théâtre du Châtelet” în Paris pe .

Personaje

 Vincent Etchebar – cântărețul basc
 Bilou – prietenul lui Vincent
 Cartoni – impresarul parizian
 Cri-Cri – vecina lui Vincent
 Eva Marchal – vedeta feminină
 Miguel Morano – un cântăreț
 Tornada – logodnica geloasă

Distribuția și interpreții de la premieră 
 Vincent – Luis Mariano (tenor)
 Cri-Cri – Lilo
 Bilou – Pierjac
 Eva – Jacqueline Chambard
 Tornada – Monique Bert
 o tânără deținută – Jeanne Rhodes

Conținut

Melodii din operetă 
Cântecele au fost interpretate de Luis Mariano (în afară de cele specificate).
 Mexico (O melodie mexicană), muzica Francis Lopez, textul de Raymond Vincy, interpretează Luis Mariano
 Rossignol
 Maitechu
 Paris, mon vieux Paris
 Acapulco
 Quand On Est Deux Amis, interpretează Luis Mariano și Bourvil
 Il Est Un Coin De France (Am întâlnit odată)
 Paris D'en Haut
 Maria Cristina (... Veut Toujours Commander)
 Luna Lunera
 Ca m'fait quelque chose
 La Fleur De Tes Cheveux
 Danse, Danse Ma Romance
 Porque, Porque
 Le Téquila

Ecranizare 
Spectacolul a fost adaptat pentru ecran în 1956, de Richard Pottier, sub același titlu. Cântecul de titlu Mexico rămâne unul dintre cele mai cunoscute melodii ale lui Luis Mariano și ale cântecului francez, cu faimosul său final în Do înalt. Rolul Cri-Cri este interpretat de talentata Lilo.

Referințe

Bibliografie
 ;

Vezi și
Operetă
Operă

Legături externe
Opereta „ABC” la Teatrul Național de Operetă „Ion Dacian” București 

Operete
Operete de Francis Lopez